A fekete arany a Vakáción a Mézga család című magyar rajzfilmsorozat 11. része, amelyet a Magyar Televízió mutatott be 1980-ban. A cselekmény szerint Mézgáék végül leleplezik a Szomorú Vasárnap Terrorcsoportot, illetve egy újabb levél érkezik Paulának, melyben Hufnágel leírja, hogy olajsejk lett. Olajkutakat is hagyott Mézgáéknak, ám csak repülőgép-eltérítéssel sikerül eljutniuk a Szaharába, ám később Pisti ellopja a repülőgépet, és kiderül, hogy az olajsejk-történet óriási csalás, így Máris Sir Archibald-dal tart, Gézáék pedig a sivatagban ragadnak.

Cselekmény 

A rész szerint Mézgáék és Máris leleplezik a Szomorú Vasárnap Terroristakommandót, s bekerülnek az újságba. Ezt követően Paulának levele érkezik Hufnágeltől, amelyben leírja, hogy mindannyiukat meghívja a Szaharába egy oázisba. Sir Archibald azonban nem hajlandó elvinni ötüket Afrikába, ezért Gézának az az ötlete támad, hogy térítsék el a repülőgépet, ettől Paula kezdetben vonakodik, de aztán belemegy. A térítés azonban balul sül el, de Máris tolmácsolja Archibaldnak Mézgáék térítési szándékát, mire ő azt mondja, hogy a mostani rossz gazdasági helyzetben jól jött volna neki egy térítés, így Máris végül az angoltól kapott pisztollyal eltéríti a gépet, ami nem sokkal később leszáll az oázis mellett. Hufnágel ellopja a repülőgépet, valamint kitudódik, hogy nincs is olaj a sivatagban, csak annyi, amennyit régebben szétlocsoltak. Máris Sir Archibalddal nekivág a sivatagnak, Gézáék pedig a oázisban rekednek.

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Uzsák János, Zsilli Mária
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Lehel Judit
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Zenei rendező: Pethő Zsolt
 Operatőr: Cselle László, Henrik Irén, Losonczy Árpád
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Halla Erzsébet
 Tervezte: Uzsák János, Zsilli Mária
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Rajzolták: Gelléri István, Hernádi Oszkár, Prunner Gabriella, Turi Éva
 Színes technika: Kun Irén
 Felvételvezető: Kő Edit
 Gyártásvezető: Marsovszky Emőke
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Mézga Géza: Harkányi Endre
 Mézgáné Rezovits Paula: Győri Ilona
 Mézga Kriszta: Földessy Margit
 Mézga Aladár: Geszti Péter
 Dr. Máris (Ottokár): Bárdy György
 Mesélő: Gálvölgyi János
 Sir Archibard: Benkő Gyula
 Afrikai tábornok: Avar István

Jegyzetek

Források 

Mézga család (3. évad)